Op de 120e vrouweneditie van het US Open in 2006 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 28 augustus tot en met 10 september 2006. Titelverdedigsters Lisa Raymond en Samantha Stosur waren als tweede geplaatst – zij bereikten de halve finale.

In de finale versloeg het koppel Nathalie Dechy en Vera Zvonarjova het als achtste geplaatste duo Dinara Safina en Katarina Srebotnik in twee sets.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste 4

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Speelschema WTA; zie pagina 3 aldaar

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2006